Ре́джиналд Ллойд Хо́лтон (; 11 июля 1916 — 17 марта 1988), более известный как Редж Холтон () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец Лика, Стаффордшир, Холтон начал футбольную карьеру в клубах «Стаффорд Рейнджерс», «», «Чаддингтон Ментал Хоспитал».

В октябре 1936 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В основном составе дебютировал 12 декабря 1936 года в матче Первого дивизиона против «Мидлсбро», отличившись в этой игре забитым мячом. На два гола «Юнайтед» «Мидлсбро» ответил хет-триком , матч завершился победой «Боро» со счётом 3:2. Всего в сезоне 1936/37 Холтон провёл за команду 4 матча.

В июне 1937 года Холтон стал игроком «Ноттс Каунти». Провёл 6 матчей в Третьем южном дивизионе.

В концовке сезона 1937/38 стал игроком клуба «Бери». В 1939 году все официальные турниры в Англии были прерваны в связи с вступлением Великобритании в войну. В военное время в качестве гостя играл за «Олдершот», а также за лондонский «Арсенал» в матче против московского «Динамо» 21 ноября 1945 года. После возобновления соревнований продолжил выступления за «Бери». Сыграл за клуб более ста официальных матчей.

В 1948 году перешёл в «Честерфилд». В 1950 году стал игроком «Лестер Сити», провёл ещё два сезона. Завершил карьеру в клубе «Скарборо».

Тренерская карьера 
После завершения карьеры игрока работал футбольным тренером. Был главным тренером клубов «Скарборо» (1953—1954) и «Лик Таун» (1968—1969).

Крикет 
Помимо футбола Холтон играл в крикет за крикетный клуб Стаффордшира с 1938 по 1956 год (34 официальных игры). Был бэтсменом (отбивающим мяч).

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Стаффорд Рейнджерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Гостевые игроки военного времени ФК «Олдершот»
Гостевые игроки военного времени ФК «Арсенал» Лондон
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Скарборо»
Тренеры ФК «Лик Таун»
Крикетчики Великобритании